Боскамп () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Боскамп, Йохан (род. 1947) — нидерландский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитник.
 Боскамп, Ханс (1932—2011) — нидерландский футболист и актёр.
 Боскамп-Лясопольский, Кароль (?—1794) — камергер, дипломат и авантюрист на службе польского короля Станислава Августа Понятовского.